Barieh (Mutiara Timur), een plaats in Indonesië
Barieh (Sakti), een plaats in Indonesië